Die Saison 1998/99 war die vierte reguläre Saison der West Coast Hockey League. Während der regulären Saison sollten die neun Teams jeweils 70 Spiele bestreiten, allerdings musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen finanziellen Ausscheidens der Tucson Gila Monsters umgeändert werden. In den Play-offs setzten sich die Tacoma Sabercats durch und gewannen den ersten Taylor Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Reno Rage stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Alaska Gold Kings kehrten nach einjähriger Inaktivität in die Liga zurück, wurden nach Colorado Springs, Colorado, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Colorado Gold Kings.
 Die Bakersfield Fog änderten ihren Namen in Bakersfield Condors.
 Die Fresno Fighting Falcons kehrten zu ihrem ursprünglichen Namen Fresno Falcons zurück.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Taylor Cup-Playoffs

Weblinks 
 Saison 1998/99 auf hockeydb.com (englisch)

1998/99
Eishockeysaison 1998/99